Wage – settimanale tedesco
 22562 Wage – asteroide della fascia principale
 WAGE – emittente radiofonica statunitense